Vålberg, een plaats in de Zweedse provincie Värmlands län;
 Valberg (Noorwegen), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland